

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Rušta

Iran 
 Rusta – wieś

Zobacz też 
 Rust